Чемпіонат Шотландії з футболу 1915—1916 — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 21 серпня 1915 та фінішував 29 квітня 1916. Це 26-й сезон чемпіонату Шотландії. Свій тринадцятий титул чемпіона здобув «Селтік».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1916
Шотландія
Шотландія